Село:
 Танява — Івано-Франківська область, Болехівська міська рада

Заповідні урочища:
 Танява-1 — Івано-Франківська область, Болехівська міська рада
 Танява-2 — Івано-Франківська область, Болехівська міська рада